Richardsville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Richardsville (Kentucky)
 Richardsville (New York)
 Richardsville (Oklahoma)
 Richardsville (Pennsylvania)
 Richardsville (Virginia)
Siehe auch:
Richarville